

Талгар — місто, Талгарський район, Алматинська область
 Талгар — річка в Алматинській області, ліва притока Ілі
 Талгар — гора у масиві Заілійський Алатау